Cet article détaille les matchs de la phase élimination directe du Championnat du monde 2009 de handball''' organisé au Croatie du 16 janvier au .

Vue d'ensemble

Tableau récapitulatif 
Les quarts de finale, réintroduits en 2007, sont supprimés (seuls les 2 premiers de chaque poule de la  sont qualifiés pour les demi-finales). Les demi-finales ont eu lieu le  à Split (France-Danemark) et à Zagreb (Croatie-Pologne). La finale et le match pour la troisième place se sont déroulés le  à Zagreb.

Demi-finales 

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

Match pour la troisième place 

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

Finale

Notes et références

Voir aussi 
 Championnat du monde de handball masculin 2009
 Groupe A
 Groupe B
 Groupe C
 Groupe D

Championnat du monde masculin de handball 2009